La Motte kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Motte-Servolex – en kommun i departementet Savoie, 
 La Motte-Saint-Martin – en kommun i departementet Isère, 
 La Motte-Saint-Jean – en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 La Motte-Fouquet – en kommun i departementet Orne, 
 La Motte-Fanjas – en kommun i departementet Drôme, 
 La Motte-en-Champsaur – en kommun i departementet Hautes-Alpes, 
 La Motte-du-Caire –  en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence, 
 La Motte-de-Galaure – en kommun i departementet Drôme, 
 La Motte-Chalancon – en kommun i departementet Drôme, 
 La Motte, Var, 
 La Motte, Côtes-d'Armor – en kommun i departementet Côtes-d’Armor,

Jersey 

 La Motte (ö),

Kanada 

 La Motte (ort i Kanada), Québec, Abitibi-Témiscamingue,

Schweiz 

 La Motte, Neuchâtel, berg,

USA 

 La Motte, Iowa, ort i Iowa, Jackson County,